У фіналі перший номер посіву Лью Гоуд переміг другого номера Ешлі Куперера з рахунком 6–2, 6–1, 6–2.

Сіяні гравці 
 Лью Гоуд (чемпіон)
 Ешлі Купер (фінал)
 Гем Річардсон (1 коло)
 Свен Давідсон (півфінал)
 Ніл Фрейзер (півфінал)
 Вік Сайксес (чвертьфінал)
 Герберт Флем (чвертьфінал)
 Мервін Роуз (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1957 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1957 у тенісі
Вімблдонський турнір